Salur (Orta), een dorp in het Turkse district Orta, provincie Çankırı in Centraal-Anatolië, Turkije 
 Salur (Teupah Barat), de hoofdplaats van onderdistrict Teupah Barat, regentschap Simeulue, provincie Atjeh, Indonesië